Горст — геологическая дислокация.

Персоналии 
 Горст, Август Георгиевич (1889—1981) — советский химик, специалист в области взрывчатых веществ, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Горст, Джон Эльдон (1835—1916) — английский государственный и политический деятель.
 Горст, Елизавета Владимировна (род. 1981) — российская фехтовальщица, чемпионка мира (2001).

См. также 
 Хорст
 Горсть